Onderdistrict in Indonesië
 Kragan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kragan (Gondangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kragan (Kragan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kragan (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java